Сен-Фаль () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эрви-ле-Шатель. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10359.

Коммуна расположена приблизительно в 150 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 21 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 533 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 340 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 259 были экономически активными, 81 — неактивными (показатель активности — 76,2 %, в 1999 году было 73,6 %). Из 259 активных работали 232 человека (130 мужчин и 102 женщины), безработных было 27 (13 мужчин и 14 женщин). Среди 81 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 30 — пенсионерами, 31 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Фаль (XV—XVI века). Памятник истории с 1985 года
 Руины комтурства Першуа
 Пьета (XVI век). Высота скульптурной группы — 100 см. Расположена в приходской церкви. Памятник истории с 1908 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об